La XXX dinastia si inquadra nel periodo della Storia dell'Antico Egitto detto Periodo tardo e copre un arco di tempo dal 380 a.C. al 342 a.C.

La XXX dinastia è l'ultima delle dinastie elencate da Manetone.

Genealogia

Bibliografia
Franco Cimmino, Dizionario delle dinastie faraoniche, Bompiani, ISBN 88-452-5531-X
Alan Gardiner, La civiltà egizia, Einaudi, ISBN 978-88-06-18935-8
Federico A. Arborio Mella, L'Egitto dei faraoni, Mursia, ISBN 88-425-3328-9

Altri progetti 

 30